Турка Вторая — село в Хомутовском районе Курской области России.

География 
Село расположено на высоте 182 м над уровнем моря, у административной границы с Рыльским районом, в селе 10 дворов. Неподалёку, к северу, расположено ещё одно село — Турка Первая, родина и место захоронения писателя Пимена Карпова.

В селе есть пруд на реке Амонька.

Население

Примечания 

Населённые пункты Хомутовского района